Hymenula är ett släkte av svampar. Hymenula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymenula